Guerra Patriótica, guerra patriótica o guerra patria pueden referirse a:
 la guerra patriótica (1812), conflicto surgido con la invasión francesa de Rusia;
 la Gran Guerra Patriótica (o Gran Guerra Patria), denominación rusa a la Segunda Guerra Mundial; o
 la Guerra Patriótica Nacional, movimiento guerrillero de Chile.